Comitatul Burke sau Burke County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Burke, statul  -- (Formate GA -- Categorie și format) 
 Comitatul Burke, statul  -- (Formate NC -- Categorie și format) și
 Comitatul Burke, statul  -- (Formate ND -- Categorie și format)

Alte articole similare 

 Burke (dezambiguizare)
 Burr (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii